Y.L.Chang kan som auktorsförkortning betyda:

 Yan-Lin Chang
 Yui Liang Chang

Robotskapade auktorsförkortningar